Według danych pochodzących z 2018 roku Estonia posiadała 57 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Tallinn jako jedyne miasto liczył ponad 100 tys. mieszkańców; 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 2 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Estonii 
Lista 30 największych miast w Estonii według liczby mieszkańców (stan na 2018):

Alfabetyczna lista miast w Estonii

A 
Abja-Paluoja - Antsla

B

C

D

E 
Elva

F

G

H 
Haapsalu

I

J 
Jaanilinn - Jõgeva - Jõhvi

K 
Kallaste - Karksi-Nuia - Kehra - Keila - Kilingi-Nõmme - Kiviõli - Kohtla-Järve - Kunda - Kuressaare - Kärdla

L 
Lihula - Loksa

M 
Maardu - Mustvee - Mõisaküla

N 
Narwa (Narva) - Narva-Jõesuu

O 
Otepää

P 
Paide - Paldiski - Põltsamaa - Põlva - Parnawa (Pärnu) - Püssi

R 
Rakvere - Rapla - Räpina

S 
Saue - Sillamäe - Sindi - Suure-Jaani

T 
Tallinn - Tamsalu - Tapa - Tartu - Tõrva - Türi

U

V 
Valga - Viljandi - Võhma - Võru

W

X

Y

Z

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Estonia